Надокса (деревня) — деревня, расположенная вблизи устья реки Надокса.
 Надокса (река) — река в России, протекает в Пошехонском районе Ярославской области, впадает в Рыбинское водохранилище.